Akkastjärnen (Akkatjärnen) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Akkatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,6 ha)
Akkatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,45 ha)
Akkastjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Akkastjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Se även
Akkajaure
Acktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn